Андрей Фо́кин:
 Фокин, Андрей Артурович (род. 1960) — советский и украинский химик-органик.
 Фокин, Андрей Петрович (1901—1980) — Герой Советского Союза.